Min elskede kan henvise til:

 Min elskede (film fra 1940) – sovjetisk film fra 1940 af Vladimir Korsj-Sablin
 Min elskede (film fra 1994) – dansk kortfilm fra 1994 af Carsten Rudolf
 Min elskede (film fra 2002) – dansk dokumentarfilm af Dorte Høeg Brask